Брук Уильямс:
*  (1938—2005) — валлийский актёр театра, кино и телевидения.
 Уильямс, Брук (род. 1984) — новозеландская актриса театра, кино и телевидения.